

Чиганари — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Чиганари — присілок, Чебоксарський район, Чувашія
 Чиганари — село, Ядрінський район, Чувашія